Wattrelos is onderdeel van een tweetal kantons in het Noorderdepartement van Frankrijk.

Een kanton omvat veelal een aantal kleinere gemeentes. Maar bij grotere plaatsen zoals Wattrelos kan het zijn dat de gemeente verdeeld is over meerdere kantons.

De gemeente Wattrelos is verdeeld over volgende kantons:
 Roubaix-Nord
 Roubaix-Est